Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 12 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в прыжке в высоту являлся Мутаз Эсса Баршим из Катара.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин прошли 19 марта 2016 года. Лидер сезона итальянец Джанмарко Тамбери, взяв с третьей попытки 2,29 м, находился только на седьмом месте. С третьего раза он преодолел и следующий рубеж, 2,33 м, благодаря чему стал третьим. Однако высота 2,36 м ему покорилась в первой попытке и принесла золотую медаль чемпионата мира в помещении.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки